Ovarense pode referir-se a:

Povo 
Ovarense — Natural de Ovar. O mesmo que ovarino, varino ou vareiro.

Associativismo 

Associação Desportiva Ovarense  — Clube desportivo português da cidade de Ovar.
Basquetebol da Associação Desportiva Ovarense — Clube de basquetebol português da cidade de Ovar, com origem na A.D.O. 

Desambiguação